7th Tour of a 7th Tour foi uma turnê de concertos realizada pela banda de heavy metal Iron Maiden para divulgar o seu sétimo álbum de estúdio Seventh Son of a Seventh Son no ano de 1988. Essa turnê também foi divulgada como a despedida do guitarrista Adrian Smith, tendo as bandas de abertura Guns N' Roses, Megadeth e Metallica. A turnê  teve 101 shows em apenas dois continentes: na Europa e na América do Norte. A turnê teve inicio no dia 28 de abril de 1988 e se encerrou no dia 12 de dezembro daquele mesmo ano.

A turnê rendeu o DVD "Maiden England".

Banda 
 Bruce Dickinson – voz
 Adrian Smith – guitarra, segunda voz
 Dave Murray – guitarra
 Steve Harris – baixo, segunda voz
 Nicko McBrain – bateria

Repertório 
 Moonchild
 The Evil That Men Do
 The Prisoner
 Still Life 
 Die With Your Boots On 
 Infinite Dreams 
 Killers 
 Can I Play With Madness 
 Heaven Can Wait 
 Wasted Years 
 The Clairvoyant 
 Seventh Son of a Seventh Son 
 The Number of the Beast 
 Hallowed Be Thy Name 
 Iron Maiden 
 Run To the Hills 
 Running Free 
 Sanctuary 
Tocada em alguns shows
 Wrathchild
 Still Life
 Die With Your Boots On
 Killers
 22 Acacia Avenue
 2 Minutes To Midnight

Datas 

Referência

Cancelamentos e adiamentos

 10 de julho de 1988: Allentown, Pennsylvania, Stabler Arena (Devido a pouco vendas de ingressos.)
 25 de agosto de 1988: Praga, Checoslováquia, Letná Stadium (Pelas autoridades.)

Links externos 
7th Tour of a 7th Tour - Dates Site oficial da banda

Turnês de Iron Maiden
Turnês musicais de 1988